Thorwarth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Thorwarth (1938–2018), deutscher Fernsehredakteur
 Martin Thorwarth (* 1972), deutscher Musiker
 Peter Thorwarth (* 1971), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Tommy Thorwarth (* 1979), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Torwart 
 Thorwart
 Thorward
 Dorwarth
 Thorwartl